Avanzo ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Avanzo (1585–1665), Architekt und Maler
 Bartolomeo d’Avanzo (1811–1884), italienischer Kardinal
 Dominik Avanzo (1845–1910), deutsch-österreichischer Architekt
 Giuseppe D'Avanzo (* 1953), italienischer Journalist
 Maria Antonietta Avanzo (1889–1977), italienische Rennfahrerin
 Miha Avanzo (* 1949), slowenischer Dichter
 Renzo Avanzo (1911–1989), italienischer Filmschaffender